Tenisový turnaj ATP Rogers Cup 2008 se konal ve dnech 21.–27. července v Torontu v hale na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 2,615,000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Počáteční fáze

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Počáteční fáze

Související články 
 Canada Masters
 Rogers Cup 2008 - ženy

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

Canada Masters
ATP Tour 2008